Дёма — топоним в России:

 Дёма — река в Башкортостане и Оренбургской области.
 Дёма — жилой район города Уфа.
Дёма — ж.-д. станция в городе Уфа.
Дёма — бывший город (до 1944) в Башкирской АССР.
 Дёма — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Дёма — деревня в Кочевском районе Пермского края.
 Дёма — деревня в Усть-Куломском районе Республика Коми.
Фамилия;
Дёма, Анатолий Гордеевич (1937—2019) — советский и российский скульптор, народный художник Российской Федерации (2008).

См. также

 Река Дёма (посёлок)
 Сухая Дёма
Дема (фамилия)